Biesenthal heißt der Ort

 Biesenthal, Stadt, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Biesenthal (Bismark), Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Biesenthal ist der Familienname von
 Joachim Biesenthal (1800–1886), deutscher evangelischer Pfarrer polnisch-jüdischer Herkunft
 Laryssa Biesenthal (* 1971), kanadische Ruderin